Le Sonnet 54 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : OH how much more doth beautie beautious ſeeme,
By that ſweet ornament which truth doth giue,
The Roſe lookes faire, but fairer we it deeme
For that ſweet odor,which doth in it liue:
The Canker bloomes haue full as deepe a die,
As the perfumed tincture of the Roſes,
Hang on ſuch thornes,and play as wantonly,
When ſommers breath their masked buds diſcloſes:
But for their virtue only is their ſhow,
They liue vnwoo'd, and vnreſpected fade,
Die to themſelues .Sweet Roſes doe not ſo,
Of their ſweet deathes, are ſweeteſt odors made:
   And ſo of you,beautious and louely youth,
   When that ſhall vade,by verse diſtils your truth.

Notes et références

Liens externes

 Analysis
 CliffsNotes

054